Ранчо лос Рејес има више значења:

 Ранчо лос Рејес (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Рејес (Атескал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо лос Рејес (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лос Рејес (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо лос Рејес (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику